Brawn puede referirse a:

 Queso de cabeza, llamado brawn en el Reino Unido;
 Amadeus Cho, o Brawn; un personaje de ficción de Marvel Comics;
 Brawn, personaje de Transformers;
 Anna Livia Julian Brawn, escritora irlandesa;
 Ross Brawn, ingeniero de automovilismo británico;
 Brawn GP, equipo de Fórmula 1.